Suixi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Suixi Xian (härad i Kina, Anhui), 
 Suixi Xian (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar